James Jerome Gibson (27 januari 1904 -  11 december 1979), Amerikaanse psycholoog.
 James Gibson (23 december 1976), Amerikaanse worstelaar die bekend is bij WWE met zijn worstelnaam Jamie Noble.
 James Gibson (voetballer) (23 april 1989), Schots voetballer
 James Gibson (zwemmer) (6 februari 1980), Brits zwemmer